Ґміна Добре — назва адміністративних одиниць в Польщі.

Ґміна Добре (Мінський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві
 Ґміна Добре (Радзейовський повіт) — сільська ґміна у Куявсько-Поморському воєводстві

Див. також 
 Ґміна Добре Място